Койтер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Койтер, Варнер (1914—1997) — учёный в области механики, профессор прикладной механики Делфтского технического университета в Нидерландах с 1949 по 1979 год.
 Койтер, Волхер (1534—1576) — нидерландский анатом и врач.